Frumoșii nebuni ai marilor orașe se poate referi la:

 Frumoșii nebuni ai marilor orașe – roman scris de Fănuș Neagu și publicat în 1976
 Frumoșii nebuni ai marilor orașe – film de televiziune din 1997 regizat de Constantin Dicu, care a ecranizat romanul omonim al lui Fănuș Neagu